Voetbalvereniging Swift 2000 te Maasniel
Handbalvereniging Swift 2000 te Maasniel